Dixie Vodka 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 267 varv (400 miles, 643,737 km) på ovalbanan Homestead-Miami Speedway i Homestead i Florida i USA. Loppet har körts årligen sedan 1999 och var 2002-2019 det avslutande loppet i tävlingskalendern. 

Ford 400 och Ford Ecoboost 400 var en del av Ford Championship Weekend där även truck-loppet Ford Ecoboost 200 och Xfinity-seriens Ford Ecoboost 300 ingick.

Tidigare namn 
 Pennzoil 400 (1999–2000)
 Pennzoil Freedom 400 (2001)
 Ford 400 (2002–2011)
 Ford Ecoboost 400 (2012-2019)

Tidigare vinnare 

  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Florida
Återkommande sportevenemang med premiär 2011